Натуральне число 392
 392 рік до нашої ери
 392 рік нашої ери